Ludwig Heinrich ist der Name folgender Personen:

Ludwig Heinrich (Nassau-Dillenburg) (1594–1662), Graf und Fürst von Nassau-Dillenburg und deutscher Offizier
Ludwig Heinrich (Pfalz-Simmern) (1640–1674), Pfalzgraf und Herzog von Simmern-Kaiserslautern